Viatcheslav Mikhaïlovitch Podberiozkine (en ) est un footballeur russe né le  à Moscou. Il évolue au poste de milieu offensif droit avec le club du Oural Iekaterinbourg.

Biographie 

Podberiozkine est sélectionné avec les équipes nationales de jeunes, des moins de 17 ans jusqu'aux espoirs.

Il joue neuf matchs en Ligue Europa avec l'équipe du FK Krasnodar lors de la saison 2016-2017. Il atteint les huitièmes de finale de cette compétition, en étant éliminé par le club espagnol du Celta Vigo.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur russe
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur du Kazanka Moscou
Joueur du FK Khimki
Joueur de l'Oural Iekaterinbourg
Joueur du FK Krasnodar
Joueur du FK Rubin Kazan
Naissance en juin 1992
Naissance à Moscou